Unter Ioduhr versteht man
 die Landolt-Reaktion
 als oszillierende Ioduhr die Briggs-Rauscher-Reaktion